Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Pope, d'après l'officier  :
 l', un destroyer de classe Clemson lancé en 1920 et coulé en 1942 ;
 l', un destroyer de classe Edsall lancé en 1943 et vendu pour démolition en 1973 ;
 l', un transport de troupes lancé en 1943 et démoli à partir de 2010.

Pope